Racovăț bezeichnet:

 Racovăț (Pruth), linker Nebenfluss des Pruth
 Racovăț (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Racovăț (Soroca), Dorf im Rajon Soroca, Republik Moldau